«Better Man», del inglés «mejor hombre» puede referirse a:

 Better Man o «Betterman», canción del grupo Pearl Jam. 
 Better Man, canción del cantante británico de pop Robbie Williams.
 Better Man, miniserie australiana de 2013.